Euthore är ett släkte av trollsländor. Euthore ingår i familjen Polythoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Euthore